Папроцький ( читається Папроцкі) — українське та польське прізвище.

 Наталія Папроцька — українська поетка, авторка слів до пісень, зокрема «Галичина» у виконанні гурту «Світозари».
 Бартош Папроцький
 Станіслав Папроцький

Примітки 

Польські прізвища
Українські прізвища